Алтынэмель, Алтын-Эмель, Алтынемель — топоним в Алматинской области в Казахстане:

 Алтын-Эмель — национальный природный парк в долине реки Или.
 Алтынэмель (хребет) — горный хребет.
 Алтын-Эмель (перевал) — перевал на одноимённом хребте.
 Алтынемель (село) — село.